Pasco est une variante du prénom Pascal.

Patronyme 

 Alice Pasco (1926-2013), artiste peintre et écrivaine française.
 Isabelle Pasco (née en 1966), actrice française.
 Richard Pasco (1926-2014), acteur britannique.

Toponyme 

 
 Comté de Pasco (en Floride)
 Pasco (Washington)
 
 Cerro de Pasco, capitale de la région de Pasco
 Région de Pasco